Kola puede referirse a:

 La Nuez de kola.
 La Península de Kola en Rusia.
 El Golfo de Kola, próximo a la península.
 El río Kola, en la misma 
 La ciudad de Kola, en la península del mismo nombre.
 La Isla de Kola, una de las Islas Aru en Indonesia.
 El Idioma kola hablado en esa isla.
 Alternativa expresión para bebidas de cola, término escrito usual en Perú. (ejpl: Inca Kola, Kola Real, Kola Inglesa)
 "Kola", canción de The Rasmus.
 Kolá, un género musical de Cabo Verde.
 Antonio García Padilla "Kola", escritor y letrista de copla andaluza.